Toponímia:
 Capdevila (Cercs)

 Capdevila (Lladurs), masia del municipi de Lladurs (Solsonès)

 Capdevila (les Llosses), muntanya del municipi de les Llosses (Ripollès)
 Capdevila (mas a les Llosses)
 Capdevila (la Seu d'Urgell), barri de la Seu d'Urgell (Alt Urgell)
 Font de Capdevila (Salàs de Pallars), font del municipi de Salàs de Pallars (Pallars Jussà)

 Rasa de Capdevila, torrent afluent del Cardener
 Biografies: 
 Andreu Capdevila i Puig (Cardedeu, 1894 - Rennes, Bretanya, 1987), sindicalista català
 Arturo Capdevila (Còrdova, 1889 — Buenos Aires, 1967), escriptor, jurista, professor i historiador argentí
 Carles Capdevila, diversos personatges
 Carme Capdevila i Palau (la Floresta, 1954), política catalana
 Jaume Capdevila i Herrero (Berga, 1974), conegut pel seu pseudònim Kap, il·lustrador i caricaturista
 Joan Capdevila i Méndez (1978, Tàrrega), futbolista dels anys 2000
 Joaquim Capdevila i Gaya (1944, Barcelona), orfebre i joier català
 Josep Maria Capdevila i Balanzó (Olot, 1892 - Banyoles, 1972), escriptor i filòsof català
 Josep Sergi Capdevila i Querol, més conegut com a Sergio Dalma (Sabadell, 1964), cantant català
 Llorenç Capdevila i Roure (Alpicat, 1969) escriptor català
 Lluís Capdevila i Vilallonga (Barcelona, 1895 - Andorra la Vella, 1980), escriptor, periodista i llibretista de sarsueles
 Manuel Capdevila, diversos personatges
 Maria Montserrat Capdevila d'Oriola (Cabestany, Rosselló, 1905), matemàtic francesa
 Marina Capdevila (Falset, 1986), il·lustradora i muralista catalana
 Montserrat Capdevila i Tatché (Sabadell, 1966), política catalana 
 Roser Capdevila i Valls (Barcelona, 1939), il·lustradora catalana, coneguda per ser la creadora de "Les Tres Bessones"
 Salvador Capdevila i Bas (Santa Coloma de Farners, 1946), advocat i polític català
 Vicenç Capdevila Cardona (l'Hospitalet de Llobregat, 1936), polític català